Блумінгтон () може значити:

Географія

США 

 Блумінгтон — місто в штаті Айдахо.
 Блумінгтон — село в штаті Вісконсин.
 Блумінгтон — місто в штаті Вісконсин.
 Блумінгтон — місто в штаті Іллінойс.
 Блумінгтон — місто в штаті Індіана.
 Блумінгтон — переписна місцевість у штаті Каліфорнія.
 Блумінгтон — місто в невключеній території штату Меріленд.
 Блумінгтон — місто в штаті Міннесота. Найбільше місто з назвою Блумінгтон.
 Блумінгтон — невключена територія в штаті Міссурі.
 Блумінгтон — село в штаті Небраска.
 Блумінгтон — переписна місцевість у штаті Техас.
 Блумінгтон — населений пункт у штаті Юта, у даний момент входить до складу Сент-Джорджу як передмістя.

 Нью-Блумінгтон — село в штаті Огайо.

Канада 

 Блумінгтон (Стормонт-Данбес-Ґленґеррі, Огайо)
 Блумінгтон — село в регіоні Йорк, штат Онтаріо.
 Блумінгтон — комуна в провінції Нова-Скотія.

Інше 

 «Блумінгтон» — фільм 2010 року.